Municipio San Joaquín ist der Name folgender Municipios:

 Municipio San Joaquín (Beni) in Bolivien
 Municipio San Joaquín (Santander) in Kolumbien
 Municipio San Joaquín (Querétaro) in Mexiko